USS "G. H. McNeal" (SP-312) był trałowcem. W służbie w 1917-19.
 USS "Kenneth L. McNeal" (SP-333) był trałowcem. W służbie w latach 1917-1919.

McNeal